est la formule brute de plusieurs isomères.

 butylacétylaminopropanoate d'éthyle ou IR3535, numéro CAS 
 Ac-Phe-OH ou N-acéty-L-phénylalanine, numéro CAS